8-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 30 августа по 4 сентября 1966 года на стадионе «Непштадион» в Будапеште, столице Венгрии. В соревнованиях приняли участие 769 атлетов из 30 стран Европы. Было разыграно 36 комплектов медалей (24 у мужчин и 12 у женщин).

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины 

* Для определения победителя в соревнованиях десятиборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях пятиборок использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.

Медальный зачёт 
Медали в 36 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 14 стран-участниц.

Ссылки 
 

1966
Август 1966 года
Сентябрь 1966 года
Спорт в Венгрии в 1966 году
Чемпионаты Европы в 1966 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Венгрии
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Чемпионаты Европы в Венгрии
1966 год в лёгкой атлетике